Анебю може да се отнася за:

 Анебю (), град в Швеция.
 Анебю (), община в Швеция.
 Анебю, село в Норвегия, адм. център на едноименната община.
 Анебю (Andebu), община в Норвегия.